La Ventosa o Ventosa se pueden referir a:

La Ventosa 

 La Ventosa, localidad mexicana del municipio de Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca.
 La Ventosa (Cuenca), localidad española del municipio de Villas de la Ventosa en la provincia de Cuenca.
 La Ventosa (Salamanca), despoblado español del municipio de El Pedroso de La Armuña, provincia de Salamanca, Castilla y León.
 La Ventosa de Fuentepinilla, pueblo español del municipio de Quintana Redonda, provincia de Soria, Castilla y León.

Ventosa 

 Ventosa (Alenquer), freguesia portuguesa del municipio de Alenquer, distrito de Lisboa.
 Ventosa (Candamo), parroquia española del concejo de Candamo, en el Principado de Asturias.
 Ventosa (Guadalajara), localidad española del municipio de Corduente, en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 Ventosa (La Rioja), municipio español de la provincia de La Rioja.
 Ventosa (Torres Vedras), freguesia portuguesa del municipio de Torres Vedras, distrito de Lisboa.
 Ventosa (Vieira do Minho), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vieira do Minho, distrito de Braga.
 Ventosa (Vouzela), freguesia portuguesa del municipio de Vouzela, distrito de Viseu.

Otros 

 Ventosa de la Cuesta,  municipio español de la provincia de Valladolid.
 Ventosa del Ducado, pedanía española del municipio de Miño de Medinaceli, en la provincia de Soria.
 Ventosa del Río Almar, municipio español de la provincia de Salamanca.
 Ventosa de Pisuerga, localidad española del municipio de Herrera de Pisuerga en la provincia de Palencia.
 Ventosa de San Pedro, localidad española del municipio de San Pedro Manrique, en la provincia de Soria.
 Ventosa do Bairro, antigua freguesia portuguesa del municipio de Mealhada, distrito de Aveiro.
 Ventosa e Cova, freguesia portuguesa del municipio de Vieira do Minho, distrito de Braga.
 Villas de la Ventosa, municipio español en la provincia de Cuenca.

Varios 

 Ventosa (biología), órgano de algunos animales.
 Ventosa (medicina), recipiente de vidrio usado en medicina en el que se hacía el vacío.
 Ventosa (objeto), objeto.